Осейдж — письмо для языка осейдж, созданное в 2006 году и пересмотренное в 2012—2014 годах. Поскольку орфография на основе латиницы была подвержена влиянию английской орфографии среди учеников-осейджей, которые были знакомы с английским языком лучше, чем с языком осейдж, в 2006 году директор Языковой программы осейдж Герман Монгрейн Лукаут решил создать новое письмо путём изменения или соединения латинских букв. С тех пор это письмо регулярно используется осейджами.

В 2012 году, когда шёл процесс внесения письма в Юникод, было разработано более точное представление звуков языка осейдж, а к следующему году оно было в достаточной мере протестировано. В феврале 2014 года Лукаут и сотрудники Департамента языка осейдж совместно с экспертом UCS Майклом Эверсоном провели конференцию по стандартизации реформ. Результатом стало введение строчных букв, отмена двух лигатур и добавление нескольких дополнительных символов для звуков, которые различались между диалектами.

Письмо осейдж было включено в Юникод в версии 9.0 от 21 июня 2016 года в блоке «Осейдж».

Буквы

Гласные 

В версии 2014 года долгие гласные обозначаются макроном, высокий тон — акутом, долгие гласные с высоким тоном — двойным акутом: 𐒰̄ 𐓘̄ Ā ā, 𐒰́ 𐓘́ Á á, 𐒰̋ 𐓘̋ Ā́ ā́; 𐒰̄͘ 𐓘̄͘ Ą̄ ą̄, 𐒰́͘ 𐓘́͘ Ą́ ą́, 𐒰̋͘ 𐓘̋͘ Ą̄́ ą̄́.

Согласные 

Px и pš, kx и kš,  tx и ch — аллофоны, hy и ky — скорее последовательности, чем отдельные согласные.

Пунктуация 
Слова разделяются пробелом. Слоги изначально разделялись точкой, но эта практика исчезла с распространением грамотности.

Юникод 
Письмо осейдж было добавлено в Юникод с выходом версии 9.0 21 июня 2016 года.

Блок Юникода для письма осейдж занимает кодовые позиции U+104B0—U+104FF:

Примечания 

Алфавиты